Montclair puede referirse a las siguientes localidades de los Estados Unidos:

 Montclair, ciudad en el estado de California.
 Montclair, ciudad en el estado de Nueva Jersey.
 Montclair, ciudad en el estado de Virginia.